Ма́нсфилд, Мэнсфилд () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Мэнсфилд, Арабелла (1846—1911) — первая женщина-юрист в США, допущенная к юридической практике в США в штате Айова в 1869 г.
 Мансфилд, Боб — бывший старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения продуктов компании Apple Inc.
 Мэнсфилд, Джейн (1933—1967) — американская актриса.
 Мансфилд, Джозеф (1803—1862) — кадровый американский офицер, гражданский инженер, и генерал армии Союза во время американской гражданской войны.
 Мэнсфилд, Коминс (1896—1984) — английский шахматный композитор; гроссмейстер (1972) и арбитр (1957) по шахматной композиции.
 Мэнсфилд, Кэтрин (1888—1923) — новозеландская и английская писательница.
 Мансфилд, Лорен (род. 1989) — австралийская баскетболистка.
 Мэнсфилд, Марта (1899—1923) — американская актриса.
 Мэнсфилд, Питер (1933—2017) — британский физик, лауреат Нобелевской премии по медицине.
 Мансфилд, Эдвард (16??—1667) — голландский пират, предводитель Берегового братства, наставник Генри Моргана.
  (1923—2016) — британский ученый в области аэронавтики.

Топоним 
 Мансфилд — город в графстве Ноттингемшир, Великобритания.
 Мансфилд — город в Квебеке, Канада.
в США
 Мансфилд — город в штате Арканзас.
 Мансфилд — город в штате Вашингтон.
 Мансфилд — город в штате Джорджия.
 Мансфилд — город в штате Иллинойс.
 Мансфилд — город в штате Коннектикут.
 Мансфилд — город в штате Луизиана.
 Мансфилд — город в штате Массачусетс.
 Мансфилд — город в штате Миссури.
 Мансфилд — город в штате Огайо.
 Мансфилд — город в штате Пенсильвания.
 Мансфилд — город в штате Техас.
 Мансфилд — город в штате Южная Дакота.
 Мансфилд — тауншип в Миннесоте.

 Мансфилд — гора, высочайшая точка Вермонта.

Другое 
 Граф Мэнсфилд — два наследственных титула в системе Пэрства Великобритании, объединённые в один с 1843 года.
 Мэнсфилд-колледж — один из колледжей Оксфордского университета.
 Мэнсфилд-парк

Примечания